Маттеи — фамилия.

Известные носители 
 Маттеи — семейство «чёрной знати», давшее Ватикану восемь кардиналов и выстроившее в Риме множество дворцов.
 Маттеи, Алессандро (1744—1820) — феррарский архиепископ, известный дипломат.
 Маттеи, Бруно (1931—2007) — итальянский режиссёр и сценарист фильмов ужасов, кинопродюсер, монтажёр.
 Маттеи, Генрих Август (1781—1835) — немецкий скрипач и музыкальный педагог.
 Маттеи, Джованни Этторе (1865—1943) — итальянский ботаник.
 Маттеи, Жанет Акьюз (1943—2004) — турецко-американский астроном и директор Американской ассоциации наблюдателей переменных звёзд (AAVSO) с 1973 по 2004 год.
 Маттеи, Лоренцо Джироламо (1748—1833) — итальянский куриальный кардинал.
 Маттеи, Луиджи (1702—1758) — итальянский куриальный кардинал.
 Маттеи, Оскар (1935—2021) — чилийский таксономист и инженер сельского хозяйства.
 Маттеи, Пьер-Луи (1893—1970) — швейцарский поэт и переводчик.
 Маттеи, Станислао (1750—1825) — итальянский композитор и монах-францисканец.
 Маттеи, Фернандо (1925—2017) — чилийский генерал, член военной хунты Пиночета.
 Маттеи, Христиан-Фридрих (1744—1811) — русский и немецкий филолог.
 Маттеи, Энрико (1906—1962) — президент итальянской нефтяной компании.

См. также 
 Матте
 Маттей